Ebracher Hof steht für folgende Amtshöfe des Klosters Ebrach:

 Alter Ebracher Hof in Bamberg
 Neuer Ebracher Hof in Bamberg
 Ebracher Hof in Burgwindheim, Landkreis Bamberg, siehe Schloss Burgwindheim
 Ebracher Hof in Elgersheim, Volkach, Landkreis Kitzingen, siehe Elgersheimer Hof
 Ebracher Hof (Hüttenheim in Bayern) in Willanzheim, Landkreis Kitzingen
 Ebracher Hof (Koppenwind) in Koppenwind, Landkreis Haßberge
 Ebracher Hof (Mainstockheim) in Mainstockheim, Landkreis Kitzingen
 Ebracher Hof (Nürnberg) in Nürnberg
 Ebracher Hof in Oberschwappach, Knetzgau, Landkreis Haßberge, siehe Schloss Oberschwappach
 Ebracher Hof (Rödelsee) in Rödelsee, Landkreis Kitzingen
 Ebracher Hof (Schweinfurt) in Schweinfurt
 Ebracher Hof in Sulzheim, Landkreis Schweinfurt, siehe Schloss Sulzheim
 Ebracher Hof in Unterleinach
 Ebracher Hof (Waldschwind) in Rauhenebrach, Landkreis Haßberge
 Ebracher Hof in Weyer, Gochsheim, Landkreis Schweinfurt, siehe Pfarrhaus (Weyer)
 Ebracher Hof (Würzburg), historischer Bau in Altstadt (Würzburg)